Overby kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Overby (Hedensted Kommune) – en landsby i As Sogn, Hedensted Kommune
 Overby (Døstrup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Døstrup Sogn
 Overby (Hejls Sogn) – en bebyggelse i Hejls Sogn
 Overby (Kattrup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Kattrup Sogn
 Overby (Odden Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Odden Sogn
 Overby (Rinkenæs Sogn) – en bebyggelse i Rinkenæs Sogn
 Overby (Rom Sogn) – en bebyggelse i Rom Sogn
 Overby (Sønder Felding Sogn) – en bebyggelse i Sønder Felding Sogn

Personer
 Christian Overby – dansk fodboldspiller